Le terme Negril peut se référer à :
 Negril, la ville balnéaire jamaïcaine
 Negril, un album de reggae édité en 1975